Kansas City – obszar metropolitalny w centralnej części Stanów Zjednoczonych, obejmuje m.in.:
 Kansas City (Kansas)
 Kansas City (Missouri)

Inne znaczenia:
 Kansas City (film) – amerykańsko-francuski kryminał z 1996 roku